Ez a szócikk tartalmazza a 2012-es Guangzhou International Women’s Open egyéni mérkőzéseit.

A címvédő az ötödik kiemelt Chanelle Scheepers volt, aki ezúttal a negyeddöntőben kikapott a lengyel Urszula Radwańskától. A tornagyőzelmet a tajvani  szerezte meg, miután a fináléban 6–3, 5–7, 6–4-re felülmúlta a brit Laura Robsont. A mérkőzés során  már 6–3, 5–3 vezetett, s öt meccslabdához jutott, de egyiket sem tudta kihasználni. Robson zsinórban hét játékot nyert meg ezt követően, s 3–0-s nyerésre állt a döntő játszmában, de a tajvani játékosnak sikerült fordítania 5–3-ra, illetve 6–4-re.  pályafutása második egyéni diadalát aratta, az elsőt 2012 elején Kuala Lumpurban szerezte meg. Az 1990-es években aktív, és hat győzelmet elérő  után második tajvaniként sikerült WTA-tornát nyernie egyéniben. Robson 1990 óta az első brit női játékos volt, aki fináléba jutott.

Kiemeltek

Főtábla
 Q = kvalifikációból felkerült
 WC = szabadkártyás
 R = feladta
 w/o = az ellenfél visszalépett
 LL = szerencsés vesztes
 ALT = helyettes

Döntők

Felső ág

Alsó ág

Selejtezők

Kiemeltek

Főtáblára jutottak

Szerencsés vesztes

Selejtezőtábla

Első selejtezőág

Második selejtezőág

Harmadik selejtezőág

Negyedik selejtezőág

Jegyzetek

Források
Főtábla eredményei
Selejtező eredményei

E